Il Campionato asiatico di pallamano femminile 2012 è stato la 14ª edizione del torneo organizzato dalla Asian Handball Federation, valido anche come qualificazione al Campionato mondiale di pallamano femminile 2013. Il torneo si è svolto dal 7 al 16 dicembre 2012 a Yogyakarta, in Indonesia. La  ha vinto il titolo per l'undicesima volta.

Regolamento 
Le 12 squadre partecipanti sono state divise in due gruppi di 6. Le prime due classificate si qualificano per le semifinali, mentre le altre squadre hanno partecipato agli incontri di classificazione.
Le prime tre squadre della classifica finale si sono qualificate per il Campionato mondiale di pallamano femminile 2013.

Turno preliminare

Gruppo A

Gruppo B

Incontri dal 9º al 12º posto

Incontri dal 5º all'8º posto

Fase finale

Campione 
Campione d'Asia 2012

COREA DEL SUD(11º titolo)

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni 

Campionati asiatici di pallamano
Pallamano nel 2012